Egy szoknya, egy nadrág – 1943-ban bemutatott magyar film
 Egy szoknya, egy nadrág – 2005-ös magyar film